«Город потерянных детей» () — сюрреалистический фильм Марка Каро и Жан-Пьера Жёне, вышедший на экраны в 1995 году.

На русский язык название фильма можно также перевести как «Город потерявшихся детей».

Сюжет 

Недалеко от мрачного Города потерянных детей, в лаборатории-замке на берегу моря живёт страшный учёный Кранк. Он похищает детей и превращает их сны в свои собственные. Но так как дети его ужасно боятся, он видит только их кошмары. В этом ужасном деле ему помогают шесть братьев-клонов и их «мамаша».

Одним из главных героев фильма является силач Уан, путешествующий со своим маленьким братом и цирковым глашатаем-конферансье. В городе их встречают негостеприимно. Таинственные сектанты похищают младшего брата силача. В поисках похищенного младшего брата Денре цирковой силач Уан скитается по улицам города. Там ему встречаются храбрая девятилетняя девочка Миетт, детский преступный «интернат» и его хозяйки — две злобные сестры — сиамские близнецы.

В ролях 
 Рон Перлман — Уан
 Даниэль Эмильфор — Кранк
 Жудит Витте — Миетт
 Доминик Пиньон — подводник и его клоны
 Жан-Клод Дрейфус — Марселло
 Женевьева Брюне — близнец
 Одиль Малле — близнец
 Мирей Моссе — мадемуазель Висмут
 Серж Мерлен — Габриель Мари, лидер циклопов

Награды и номинации

Награды 
 1996 — Премия «Сезар» за лучшую работу художника (Жан Рабасс)

Номинации 
 1995 — номинация на приз Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (Жан-Пьер Жёне, Марк Каро)
 1996 — три номинации на премию «Сатурн»: лучший фильм ужасов, лучший молодой актёр (Жудит Витте), лучшие костюмы (Жан-Поль Готье)
 1996 — три номинации на премию «Сезар»: лучшая операторская работа (Дариус Конджи), лучшая музыка (Анджело Бадаламенти), лучшие костюмы (Жан-Поль Готье)
 1996 — номинация на премию «Гойя» за лучшие спецэффекты (Ив Доменжу, Жан-Батист Бонетто, Оливье Глейз, Жан-Кристоф Спадаккини)
 1996 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм (Жан-Пьер Жёне, Марк Каро)

Съёмки 

Исполнитель главной роли Рон Перлман на момент создания фильма не знал французского языка и был единственным американским актёром на съёмочной площадке. Тем не менее он старательно заучил все фразы и не допустил ни единой ошибки.

Костюмы для фильма разработал Жан-Поль Готье.

Компьютерные игры 

Игра с одноимённым названием была издана компанией Psygnosis в 1997 году для платформ IBM PC и PlayStation. Являясь одной из первых трёхмерных адвенчур, игра получила средние оценки среди критиков — на сайте GameRankings версия для PC имеет средний рейтинг 60 %,, версия для PlayStation — 54,5 %.

Фильм повлиял на создателей компьютерной игры Sanitarium (1997), в чём они сами признавались в интервью 1998 года журналу Game.EXE.
«Город потерянных детей» — тоже фильм, основанный на бреде, и здесь нас привлёк не только сюжет, но и потрясающая оформительская и операторская работа.

Примечания 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы Жана-Пьера Жёне
Фильмы в жанре стимпанк
Приключенческие фильмы Франции
Приключенческие фильмы Германии
Приключенческие фильмы Испании
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы Германии в жанре фэнтези
Фильмы Испании в жанре фэнтези
Фильмы о безумных учёных
Фильмы Франции 1995 года
Фильмы Германии 1995 года
Фильмы Испании 1995 года
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы TVE
Фильмы Tele München
Фильмы Canal+
Фильмы Canal+ España
Сон в кинематографе
Фильмы, снятые при поддержке национального центра кино и мультипликации Франции